Prime Suspect – serie televisiva britannica in onda dal 1991 al 2006 su ITV.
Prime Suspect – serie televisiva statunitense, remake dell'omonima britannica, in onda dal 2011 sulla NBC.